Gargara ist:

 der höchste Gipfel des Ida-Gebirges in der Türkei
 Gargara (Stadt), antike Stadt in der Nähe des Berges
 Titularbistum Gargara
 Gargara (Gattung), eine Gattung der Zikaden (Membracidae)